Si vis pacem, para bellum – espressione latina
 Si vis pacem, para bellum – episodio della serie televisiva Star Trek: Discovery
 Si vis pacem para bellum – film del 2016 diretto da Stefano Calvagna
 Si vis pacem, para bellum – album discografico dei Seether del 2020